

Села:
 Щербаки — Запорізька область, Пологівський район, Оріхівська міська громада
 Щербаки — Київська область, Білоцерківський район
 Щербаки — Полтавська область, Кременчуцький район
 Щербаки — Харківська область, Богодухівський район

Пам'ятка природи:
 Щербаки — ландшафтний заказник місцевого значення у Полтавському районі Полтавській області
 Щербаки — геологічна пам'ятка природи біля села Щербаки Білоцерківського району Київської області

Щербаки — село, Вітебська область, Полоцький район
 Щербаки — село, Вітебська область, Шумілінський район

Щербаки — село, Новосибірська область, Усть-Таркський район
 Щербаки — село, Омська область, Саргатський район
 Щербаки — село, Псковська область, Островський район
 Щербаки — хутір, Башкортостан, Кугарчинський район
 Щербаки — хутір, Краснодарський край, Канівський район

Див. також 
 Малі Щербаки
 Щербакове
 Щербак
 Щербаков